Санта Лусија Окотлан има више значења:

 Општина Санта Лусија Окотлан (Оахака), општина у савезној држави Оахака у Мексику
 Санта Лусија Окотлан (Санта Лусија Окотлан, Оахака), насеље у савезној држави Оахака у Мексику